Saint Vitus (en français saint Vite ou saint Guy), martyr chrétien du .
 Vitus Béring (1681-1741) était un explorateur danois.
 Vitus Huonder (1942-), évêque suisse.
 Radio Vitus était une station de radio française.
 Vitus est un film suisse sorti en 2006.
 Vitus est aussi le nom du personnage principal du film homonyme, joué par Teo Gheorghiu.
 Vitus est un fabricant de bicyclettes français.